

Belgio 
 Berchem, località del Belgio, parte del comune di Anversa
 Berchem, località del Belgio, parte del comune di Kluisbergen
 Berchem-Saint-Laurent, località del Belgio
 Berchem-Sainte-Agathe, comune del Belgio

Lussemburgo 
 Berchem, località del Lussemburgo, parte del comune di Roeser

Persone 
 Jacquet Berchem, musicista fiammingo
 Nicolaes Berchem, pittore olandese

Sport 
 HC Berchem, squadra di pallamano lussemburghese
 Koninklijk Berchem Sport, club calcistico belga